Ligota (von tschechisch ‚lhůta‘ ‚Gnadenfrist‘) steht für folgende Orte in Polen:

 Ligota (Katowice), Stadtteil von Katowice
 Ligota (Czechowice-Dziedzice), Ortschaft in der Gemeinde Czechowice-Dziedzice, Woiwodschaft Schlesien
 Ligota, Ortschaft in der Gemeinde Krapkowice, Woiwodschaft Opole
 Ligota, Ortschaft in der Gemeinde Góra, Woiwodschaft Niederschlesien
 Ligota, Ortschaft in der Gemeinde Trzebnica, Woiwodschaft Niederschlesien
 Ligota, Ortschaft in der Gemeinde Raszków, Woiwodschaft Großpolen
 Ligota Łabędzka, Ortschaft in der Gemeinde Rudziniec, Woiwodschaft Schlesien
 Ligota Wielka (Otmuchów), Ortschaft in der Gemeinde Otmuchów, Woiwodschaft Opole
 Ligota Zabrska, Stadtteil von Gliwice, Woiwodschaft Schlesien

Siehe auch:
 Ligota Dolna
 Ligota Górna
 Ligota Mała
 Lgota
 Lhota